Óscar Domínguez puede referirse a:

 Óscar Domínguez (1906–1957), pintor español; 
 Óscar R. Domínguez Couttolenc (1956–), obispo mexicano; o
 Instituto Óscar Domínguez, museo contemporáneo en Santa Cruz de Tenerife (Canarias).